Zmagania kobiet powyżej 67 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 20 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawione zawodniczki 
 María del Rosario Espinoza
 Zheng Shuyin
 Bianca Walkden
 Jackie Galloway
 Reshmie Oogink
 Milica Mandić
 Gwladys Épangue
 Katherine Rodríguez

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP - wygrana przez przewagę

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016